Blagoëvgrad (oblast), een oblast in Bulgarije
Blagoëvgrad (stad), een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast